Laslo Babits (1958–2013) – kanadyjski lekkoatleta
 Mihály Babits (1883–1941) – węgierski poeta, tłumacz literatury i publicysta